Reichers steht für:

 Reichers (Gemeinde Großgöttfritz), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Großgöttfritz, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Lou Reichers († 1962), US-amerikanischer Pilot